Pels bzw. van Pels ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste van Pels (1900–1945), deutsch-niederländisches Opfer des Holocaust
 Donald A. Pels (1928–2014), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop

 Hans Pels-Leusden (1908–1993), deutscher Maler
 Henry Pels (1865–1931), deutscher Unternehmer, Begründer der „Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry Pels & Co. AG“
 Hermann van Pels (1898–1944), niederländisches Opfer des Nationalsozialismus
 Peter van Pels (1926–1945), Opfer des Nationalsozialismus, im Tagebuch der Anne Frank Peter Van Daan genannt

Pels steht für:
 (1667) Pels, nach Gerrit Pels benannter Asteroid

Siehe auch:
 Pelz (Begriffsklärung)